Live Santa Monica ’72 — концертный альбом Дэвида Боуи, вышел 30 июня 2008 года в Великобритании и 22 июля того же года в США. Это официальный релиз бутлега Santa Monica ’72.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи, за исключением отмеченных.

 Introduction — 0:13
 «Hang on to Yourself» — 2:46
 «Ziggy Stardust» — 3:23
 «Changes» — 3:27
 «The Supermen» — 2:55
 «Life on Mars?» — 3:28
 «Five Years» — 4:32
 «Space Oddity» — 5:05
 «Andy Warhol» — 3:50
 «My Death» (Эрик Блау, Морт Шуман, Жак Брель) — 5:51
 «The Width of a Circle» — 10:44
 «Queen Bitch» — 3:00
 «Moonage Daydream» — 4:53
 «John, I’m Only Dancing» — 3:16
 «I’m Waiting for the Man» (Лу Рид) — 5:45
 «The Jean Genie» — 4:00
 «Suffragette City» — 4:12
 «Rock 'n' Roll Suicide» — 3:01

Участники записи 
 Дэвид Боуи — гитара, вокал
 Мик Ронсон — лид-гитара, вокал
 Тревор Болдер — бас
 Мик 'Вуди' Вудманси — ударные
 Майк Гарсон — клавишные

Технический персонал 
 Мик Морган — инженер записи
 Гровер Хесли — mixing-инженер
 Б. Митчелл Рид — диктор KMET
 Боб Гриффин — инженер KMET
 Билл Фьюр — инженер KMET
 Билл Калусси — студийный редактор KMET
 Ричард Кимбэлл — продюсер KMET
 Тэд Дженсен — mastering-инженер

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Дэвида Боуи
Концертные альбомы 2008 года
Концертные альбомы EMI Records